Barye ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Barye (1839–1882), französischer Bildhauer
 Antoine-Louis Barye (1795–1875), französischer Bildhauer

Barye steht für: 
 Barye (Einheit), Maßeinheit für den Druck

Siehe auch:
 Bary
 Barie (Begriffsklärung)